Monclar kan syfta på:
 Monclar, Gers
 Monclar, Lot-et-Garonne